Bessling oder Beßling ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Bessling, deutscher Heraldiker 
 Rainer Beßling (* 1954), deutscher Kunstkritiker und Kulturjournalist